Жуковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Жуковская волость (Брянская губерния) — в составе Бежицкого уезда Брянской губернии. 
 Жуковская волость (Заславский уезд) — в составе Заславского уезда Волынской губернии. 
 Жуковская волость (Мосальский уезд) — в составе Мосальского уезда Калужской губернии. 
 Жуковская волость (Тихвинский уезд) — в составе Тихвинского уезда Новгородской губернии. 
 Жуковская волость (Псковский уезд) — в составе Псковского уезда Псковской губернии. 
 Жуковская волость (Петровский уезд) — в составе Петровского уезда Саратовской губернии. 
 Жуковская волость (Спасский уезд) — в составе Спасского уезда Тамбовской губернии. 
 Жуковская волость (Ржевский уезд) — в составе Ржевского уезда Тверской губернии. 
 Жуковская волость (Туринский уезд) — в составе Туринского уезда Тобольской губернии.

См. также